Йеспер Гранже Линдстрём (; родился 29 февраля 2000 года в Тострупе, Дания) — датский футболист, полузащитник клуба «Айнтрахт» из Франкфурта и сборной Дании.

Клубная карьера 
Линдстрём — воспитанник клуба «Брондбю». 14 июля 2019 года в матче против «Силькеборга» он дебютировал в датской Суперлиге. 28 июля в поединке против «Оденсе» Йеспер забил свой первый гол за «Брондбю». В 2021 году он помог клубу выиграть чемпионат. Летом того же года Линдстрём перешёл во франкфуртский «Айнтрахт», подписав контракт на 5 лет. 14 августа в матче против дортмундской «Боруссии» он дебютировал в Бундеслиге.

Международная карьера 
В 2021 году Линдстрём в составе молодёжной сборной Дании принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матчах против Франции, Исландии, Германии и России.

11 ноября 2020 года в товарищеском матче против сборной Швеции Линдстрём дебютировал за сборную Дании.

Достижения 
«Брондбю»
 Чемпион Дании: 2020/2021

«Айнтрахт»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2021/22

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне